

Persone 
 Claire McDowell – attrice statunitense
 Eugene McDowell – cestista statunitense
 David McDowell Brown – astronauta statunitense 
 Graeme McDowell – golfista nordirlandese
 Hank McDowell – cestista statunitense
 Irvin McDowell – generale nordista
 James McDowell – politico statunitense
 J.B. McDowell – regista e direttore della fotografia britannico del cinema muto
 John McDowell – filosofo sudafricano
 Johnny McDowell – pilota automobilistico statunitense
 Kevin McDowell – triatleta statunitense
 Malcolm McDowell – attore britannico
 Mary Stone McDowell – insegnante ed educatrice statunitense
 Stephen McDowell – cestista statunitense

Altro
 4589 McDowell – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 
Contea di McDowell
Dowell
McDowall
MacDowell